Kokoszka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kokoszka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kokoszka, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Kokoszka, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Kokoszka, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie